En astronomie, la scintillation est la variation d'éclat des étoiles.
 Les astres tels que les pulsars ou les quasars peuvent également scintiller.

 En physique des particules, la scintillation est l'émission de lumière observée dans certaines cas lorsqu'une particule élémentaire interagit avec la matière.

 En télécommunications, la scintillation de l'ionosphère, phénomènes de variation qui peuvent être très rapides ou non du taux d'ionisation, peut compromettre ou empêcher totalement les communications, la radio-diffusion, ou la localisation par satellites dans certaines zones du globe ou a certains moments.

 D'une manière générale, on appelle scintillation la fluctuation rapide de l'intensité, de la vitesse, de la fréquence ou d'une autre caractéristique d'un phénomène physique ou d'un appareil.

 Clignotement d'un écran quand le taux de rafraîchissement est plus bas que la taux d'actualisation de l'œil et du système visuel. Voir scintillement.